Svárov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Gemeinde im Okres Kladno, siehe Svárov u Unhoště
 Gemeinde im Okres Uherské Hradiště, siehe Svárov u Uherského Hradiště
 Svárov (Stráž nad Nisou), Ortsteil von Stráž nad Nisou, Okres Liberec
 Svárov, Ortsteil von Velké Hamry, Okres Jablonec nad Nisou
 Svárov, Ortsteil von Velké Opatovice, Okres Blansko
 Svárov, Ortsteil von Česká Lípa, Okres Česká Lípa